Instrumentenkunde steht für

 Musikinstrumentenkunde

Siehe auch:
 Chirurgisches Instrument